Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2019 vond plaats van zaterdag 4 tot en met zaterdag 11 mei 2019 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de negentiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2019. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Petra Kvitová was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Kiki Bertens.

Het zevende reekshoofd, de Nederlandse Kiki Bertens, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Roemeense Simona Halep in twee sets. Dit was Bertens' negende WTA-titel, de tweede van 2019. Zij won € 1.202.520 prijzen­geld op dit toernooi.

Er deden drie Belgische dames mee aan het enkelspel.
Elise Mertens verloor in de eerste ronde van de Slowaakse Anna Karolína Schmiedlová, Alison Van Uytvanck verloor in de eerste ronde van de Zwitserse Belinda Bencic en Kirsten Flipkens verloor in de eerste ronde van de Letse Anastasija Sevastova.

Kiki Bertens was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

De Russische titelhoudsters Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina namen dit jaar niet deel aan het toernooi.

Het als vijfde geplaatste Taiwanees/Tsjechisch team Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová won de titel door in de finale de Canadese Gabriela Dabrowski en Chinese Xu Yifan te verslaan.

De als vierde geplaatste Belgische Elise Mertens verloor met haar Wit-Russische partner Aryna Sabalenka van het Roemeense koppel Irina Maria Bara en Mihaela Buzărnescu in de tweede ronde nadat Mertens en Sabalenka een vrijstelling hadden gekregen voor de eerste ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs verloor met haar Duitse partner Anna-Lena Grönefeld in de kwart­finale van het Russisch/Kazachs duo Veronika Koedermetova en Galina Voskobojeva.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Madrid 2019
Madrid